Sonata per pianoforte n. 11 in la maggiore K331 di Wolfgang Amadeus Mozart;
 Sonata per pianoforte n. 11 in si bemolle op. 22 di Ludwig van Beethoven.